Die Autopista C-68 ist eine künftige Regionalautobahn in Spanien, die als Ost-West-Verbindung Figueres mit Roses verbindet und durch Vilatenim, Vila-Sacra, Fortià und Castelló d'Empúries führt. Es heißt derzeit C-260, aber die Generalitat de Catalunya plant, es in C-68 zu ändern.

Verkehrsbauwerk in Katalonien
Autobahn in Spanien
Straße in Europa